Japonska Formula 3000 sezona 1987 je bila prvo prvenstvo Japonske Formule 3000, ki je potekalo med 8. marcem in 6. decembrom 1987.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R=odstopil DIS=diskvalificiran

1987 v športu
1987